Trayecto Infinito es el álbum debut de la banda de rock chileno, y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este álbum, Independiente originalmente iba a ser lanzado el año 2009, pero hubo un retraso en su lanzamiento, más problemas de la banda, que incluyen la profunda depresión de Giovanni Falconi vocalista de la banda, hicieron que recién el 2010 este álbum fuera lanzado, bajo discografía independiente Rbd Records. El sencillo titulado «El Lanzaso» logró ser unos de los temas más tocado en las radios chilenas en el segundo semestre del 2010; las canciones «Homenaje Teletón», «Trayecto Infinito», y «Te Amaré Aquí», fueron las demás canciones, que también estuvieron entre los temas más pedidos por la gente a las emisoras radiales chilenas, argentinas y mexicanas.

Lista de canciones 
 "Sólo Tus Ojos" - 3:40
 "El Lanzaso" - 3:42
 "No Me Veras Caer" - 4:30
 "Trayecto Infinito" - 5:41
 "Al Ponerse el Sol" - 3:49
 "Homenaje Teletón" - 3:57
 "Al Ponerse el Sol (vivo)" - 3:37
 "Expansión" - 1:34
 "Nutshell" - 2:56
 "Te Amaré Aquí" - 3:43

Referencias

Enlaces externos 
 
  
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes debut de 2010
Álbumes de Chile de 2010
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo